Зи́мняя война́:
 Зимняя война () — вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.
 «Зимняя война» — финский художественный фильм 1989 года по роману Антти Туури, посвящённый событиям советско-финляндской войны (1939—1940).